Personen
 Hermanus Johannes Lovink (1866-1938), Nederlands parlementariër en burgemeester
 Tony Lovink (1902-1995), Nederlands ambtenaar en diplomaat, zoon van de vorige
 Geert Lovink (1959), Nederlands mediadeskundige
 Hendrik Jan Lovink (1973), Nederlands muzikant

Overige
 Gemaal Lovink, waterpompinstallatie in Flevoland, genoemd naar Hermanus Johannes Lovink